Table des caractères Unicode U+0D00 à U+0D7F (3 328 à 3 455 en décimal).

Malayâlam (Unicode 1.1 à 13.0) 
Utilisés pour l’alphasyllabaire (ou abugida) malayâlam.

Les caractères U+0D02, U+0D03, U+0D3E à U+0D44, U+0D46 à U+0D48, U+0D4A à U+0D4D, U+0D57, U+0D62 et U+0D63 sont des signes diacritiques se combinant avec le caractère de base après lesquels ils sont codés ; ils sont combinés ici avec la lettre malayalam ka « ക » (U+0D15) à des fins de lisibilité.

Note : certains navigateurs n’affichent pas correctement les diacritiques normalement placés à gauche de la lettre de base (U+0D46 à U+0D48) ou décomposables en deux parties (U+0D4A à U+0D4C) dont l’une devrait être placée à gauche (et l’autre partie à droite). Un affichage correct peut nécessiter un réglage assez délicat des polices de caractères réglées pour le navigateur (y compris des polices latines coexistantes dont certaines impactent l’écriture malayalam même si une autre police adaptée est sélectionnée pour l’écriture malayalam). Le diacritique U+0D57 (marque de longueur malayalam au) n’est normalement utilisés qu’en combinaison avec un premier diacritique U+0D46 (signe voyelle malayalam e).

Table des caractères

Historique

Version initiale Unicode 1.1

Compléments Unicode 5.1

Compléments Unicode 6.0

Compléments Unicode 7.0

Compléments Unicode 8.0

Compléments Unicode 9.0

Compléments Unicode 10.0

Compléments Unicode 13.0

Voir aussi

Liens externes 
   Malayalam, tableau sur le site Unicode.
   Malayalam, tableau sur le site Unicode.

Articles connexes 
 Table des caractères Unicode (0000-0FFF)
 Table des caractères Unicode
 Unicode

Notes et références 

000D0